

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Żarnowo, village

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Żarnowo, village de la powiat de Goleniów
 Żarnowo, village de la powiat de Pyrzyce
 Żarnowo, village de la powiat de Szczecinek